Termenul „corespondent” se poate referi la:

 Membru al unei academii sau al altei instituții științifice având aceleași obligații și drepturi ca și un membru activ, cu excepția dreptului de a vota pe viitorii membri, care este numai consultativ.
 Persoană care colaborează la un ziar sau la o publicație periodică, trimițând spre publicare informații din locul unde se află.
 Persoană omoloagă care în lipsa părinților unui elev, are răspunderea acestuia față de autoritățile școlare
 Persoană cu care cineva este în corespondență.

Vezi și
Unghiuri corespondente, fiecare dintre cele patru perechi de unghiuri, egale între ele, formate de aceeași parte a unei secante care taie două paralele.